Georg Loth ist der Name folgender Personen:

* Georg Loth der Ältere (1579–1635), deutscher Mediziner
 Georg Loth der Jüngere (1623–1684), deutscher Mediziner